Andreï Babkine (1969-,) cosmonaute russe.
 Konstantin Babkine (1971-), homme d’affaires et homme politique russe.

Patronyme russe